Miejscowości w USA:
 Elysian – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Le Sueur

Gminy w USA:
 Elysian (ang. Elysian Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Le Sueur
 Elysian (ang. Elysian Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bottineau

Inne:
 Elysian – wieżowiec w Chicago